Родриго Асбун (, 1981, Кочабамба) — боливийский писатель и сценарист, потомок выходцев из Палестины.

Биография 
Был гитаристом в рок-оркестре. Учился журналистике. После университета жил в 2003—2004 в Сантьяго, где живут его отец и другие родственники. В 2004—2005 получал второе образование в Барселоне. Дебютировал сборником рассказов в 2006. В 2007 на Международной книжной ярмарке в Боготе был назван среди наиболее многообещающих молодых писателей Латинской Америки. В том же году опубликовал первый роман. С 2009 жил в Итаке, работал в Корнеллском университете над докторской диссертацией о дневниковом жанре в латиноамериканской литературе. В 2010 его назвал в числе наиболее интересных испаноязычных прозаиков влиятельный британский журнал Гранта. В 2011 книгу его рассказов опубликовали в Испании.

Публикации 
 Пять/ Cinco, Gente Común, La Paz, 2006 (новеллы)
 Место тела/ El lugar del cuerpo, Fondo Editorial Municipalidad de Santa Cruz, 2007 (роман; переизд. в Барселоне в 2009, в Буэнос-Айресе — в 2012)
 Лучшие дни/ Los días más felices, Duomo Ediciones, Barcelona, 2011 (новеллы)

Признание 
Национальная литературная премия Santa Cruz de la Sierra за роман Место тела (2007). Премия Unión Latina за латиноамериканский рассказ (2008) и др.

Ссылки 
 Интервью с писателем, 2012

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Писатели Боливии
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся в Кочабамбе
Писатели XXI века
Испанские писатели XXI века